

Arte 

 Madonna delle Grazie – dipinto di Botticelli
 Madonna delle Grazie – dipinto di Marco Cardisco
 Madonna delle Grazie – icona della basilica di San Clemente in Velletri

Geografia 

 Madonna delle Grazie – frazione di Cuneo

Religione 

 Madonna delle Grazie – titolo con cui la Chiesa Cattolica venera Maria